Аюэла ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамос-Вальес.  Занимает площадь 19,75 км². Население — 64 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 80 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuela 

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии